«Две звезды́» — российская музыкально-развлекательная телепрограмма, выходившая на «Первом канале».

Первый сезон выходил осенью по воскресеньям в 19:00. Второй сезон выходил в эфир по воскресеньям в телесезоне зима-весна около 7 вечера в двух частях — с перерывом на программу «Воскресное время», третий сезон выходил весной в то же время.

В 2010—2011 году программа не существовала как конкурс (выходя в 2011 году лишь в виде новогодних выпусков), ввиду недостаточно высоких рейтингов третьего сезона, и была заменена на шоу «ДОстояние РЕспублики». Новые сезоны «Двух звёзд» выходили с 2012 года по пятницам в 21:30 после программы «Время». После выхода новогоднего выпуска от 1 января 2014 года производство проекта было прекращено.

В 2021—2023 годах (с перерывами) выходил новый сезон под названием «Две звезды. Отцы и дети».

О программе 
Идея музыкального проекта «Две звезды» заключалась в соревновательном исполнении популярных песен прошлого двумя известными людьми, как правило, представителями российской эстрады и шоу-бизнеса. Один из участников при этом был известен именно благодаря своей музыкальной карьере, а второй выступал своего рода «любителем», дилетантом, хотя и мог быть связан с музыкой.

Два участника выбирали песню и исполняли её дуэтом. Каждое исполнение оценивалось жюри, состоящим из приглашённых на передачу знаменитостей. Две пары, набравшие наименьшее число баллов, рисковали покинуть проект. Их судьба решалась по итогам голосования зрителей в зале. При этом в «Двух звёздах» применялось так называемое протестное голосование, и зрители большинством голосов выбирали пару, которая должна покинуть проект. Исключение — финальное голосование, где большинство традиционно выбирало победителей. 

Все песни сопровождались текстом на экране, окрашивавшемся по мере исполнения строк (иноязычные песни сопровождались транскрипцией).

Формат 
Шоу «Две звезды» является российской адаптацией международного формата телешоу «». Ранее права на данный формат принадлежали французской компании «», а в настоящий момент — «Banijay», однако в 2021 году канал не покупал прав на использование формата ни у правообладателя, ни у его официального партнёра на территории России — АО «Вайт Медиа».

Ведущие 
Изначально ведущими первого сезона программы должны были стать Алла Пугачёва и Леонид Парфёнов, однако в августе 2006 года на съёмках передачи Парфёнов поскользнулся и сломал ногу. После этого руководство «Первого канала» приняло решение заменить ведущих на Лолиту Милявскую и Александра Цекало.

Ведущими второго сезона в 2007—2008 годах были Алла Пугачёва и Максим Галкин. Гала-концерты 2008 года под названием «Две звезды. Постскриптум», в которых соревновались участники первого и второго сезонов шоу, вели Александр Цекало, Алла Пугачёва и Максим Галкин.

В 2009 году шоу вели Ксения Собчак, Татьяна Лазарева и Тина Канделаки.

В 2012 году ведущими были Дмитрий Нагиев и Нонна Гришаева.

В 2013 году — Дмитрий Нагиев и Анастасия Заворотнюк.

В 2021—2023 годах — Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева.

Ведущие новогодних выпусков 
 31.12.2006 — Лолита Милявская и Александр Цекало.
 31.12.2007 — Алла Пугачёва и Максим Галкин.
 31.12.2008 — Лариса Долина, Гарик Мартиросян, Дмитрий Дюжев, Тамара Гвердцители, Ксения Собчак и Андрей Малахов.
 14.01.2011 — Андрей Малахов.
 31.12.2011 — Андрей Малахов и Филипп Киркоров.
 01.01.2013 — Дмитрий Нагиев.
 01.01.2014 — Дмитрий Нагиев и Анастасия Заворотнюк.
 01.01.2022 — Дмитрий Нагиев и Жанна Бадоева.

Члены жюри 
 2006 — Сергей Мазаев, Игорь Матвиенко, Надежда Бабкина, Яна Чурикова, Владимир Коробка, Лев Лещенко, Илья Резник, Валентина Талызина.
 2007—2008 — Илья Резник, Барбара Брыльска, Гарик Мартиросян, Владимир Матецкий.
 2009 — Андрей Малахов, Игорь Матвиенко, Юрий Николаев, Игорь Крутой, Илья Резник, Владимир Матецкий, Гарик Мартиросян, Дмитрий Дибров, Лев Лещенко, Светлана Моргунова, Геннадий Хазанов, Виктор Дробыш, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Филипп Киркоров.
 2012 — Лолита Милявская, Игорь Матвиенко, Михаил Боярский, Валентин Юдашкин, Светлана Моргунова, Виктор Дробыш, Дмитрий Дюжев, Елена Образцова, Владимир Матецкий, Тамара Гвердцители.
 2013 — Игорь Матвиенко, Михаил Боярский, Елена Образцова, Валентин Юдашкин, Лайма Вайкуле, Николай Расторгуев, Владимир Матецкий, Виктор Дробыш, Лариса Долина.
 2021—2023 — Максим Галкин, Валерия, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Сосо Павлиашвили, Игорь Верник, Вадим Верник, Юрий Маликов, Дмитрий Маликов, Елена Ваенга, Леонид Ярмольник, Кристина Орбакайте, Станислав Пьеха, Николай Фоменко, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Аида Гарифуллина, Игорь Крутой, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Аглая Шиловская, Валерий Сюткин, Валдис Пельш, Анна Ардова, Владимир Винокур, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Александра Захарова, Ани Лорак, Екатерина и Александр Стриженовы, Лариса Гузеева, Наталья Подольская, Владимир Пресняков — младший, Игорь Матвиенко, Геннадий Хазанов, Игорь Николаев, Светлана Захарова, Лариса Рубальская, Елена Малышева.

Сезоны

Участники первого сезона (2006) 
 Гарик Мартиросян и Лариса Долина — первое место
 Михаил Боярский и Анастасия Заворотнюк — второе место
 Сергей Жигунов и Лайма Вайкуле — третье место
 Иосиф Пригожин и Валерия
 Серёга и Владимир Жириновский
 Николай Носков (Александр Малинин) и Екатерина Стриженова
 Ирина Апексимова и Александр Маршал
 Надежда Бабкина и Сергей Астахов
 Сергей Мазаев и Татьяна Арно
 Анастасия Давыдова и Лев Лещенко
 Прохор Шаляпин и Яна Чурикова

Участники второго сезона (2007—2008) 
 Тамара Гвердцители и Дмитрий Дюжев — первое место
 Евгений Дятлов и Диана Арбенина — второе место, специальный приз Аллы Пугачёвой
 Жасмин и Юрий Гальцев — третье место
 Елена Воробей и Борис Моисеев
 Гарик Харламов и Настя Каменских
 Дмитрий Колдун и Наталья Рудова
 Владимир Пресняков — младший и Елена Корикова
 Алсу и Оскар Кучера
 Дмитрий Дибров и Трофим
 Наташа Королёва и Сергей Глушко
 Маша Распутина и Андрей Малахов
 Татьяна Буланова и Михаил Швыдкой

Участники третьего сезона (2009) 
 Марк Тишман и Нонна Гришаева — первое место
 Зара и Дмитрий Певцов — второе место
 Виктория Дайнеко и Александр Олешко — третье место
 Ольга Орлова и Дмитрий Харатьян
 Николай Гнатюк и Наталья Варлей
 Наталья Подольская и Андрей Чернышов
 Григорий Лепс и Ирина Гринёва
 Пелагея и Дарья Мороз
 Анна Седокова и Вадим Галыгин
 Михаил Шуфутинский и Алика Смехова
 Екатерина Шаврина и Виктор Елисеев
 Юлия Ковальчук и Таир Мамедов

Участники четвёртого сезона (2012) 
 Леонид Агутин и Фёдор Добронравов — первое место
 Николай Расторгуев и Екатерина Гусева — второе место
 Сергей Жилин и Анжелика Варум — третье место
 Гоша Куценко и Денис Майданов
 Станислав Пьеха и Мария Кожевникова
 Алексей Кортнев и Валдис Пельш
 Альбина Джанабаева и Игорь Верник
 Любовь Успенская и Игорь Григорьев

Результаты

Участники пятого сезона (2013) 
 Глеб Матвейчук и Ольга Кормухина — первое место
 Александр Жулин и Полина Гагарина — второе место
 Никита Пресняков и Ольга Кляйн — второе место
 Сосо Павлиашвили и Анфиса Чехова — третье место
 Александр Михайлов и Таисия Повалий — победители зрительского голосования
 Денис Клявер и Валерия Ланская
 Николай Лукинский и Анне Вески
 Методие Бужор и Анастасия Волочкова

Участники шестого сезона «Отцы и дети» (2021—2023) 
 Сергей Трофимов и Елизавета Трофимова — первое место
 Олег Газманов и Родион Газманов — второе место
 Таисия Повалий и Денис Повалий — третье место (Сосо Павлиашвили и Леван Павлиашвили)
 Анатолий Ярмоленко и Алеся Ярмоленко — победители зрительского голосования
 Александр Маршал и Артём Миньков
 Александр Малинин и Никита Малинин
 Михаил Турецкий и Эммануэль Турецкая
 Варвара и Ярослав Федосеев
 Наташа Королёва и Архип Глушко

Рейтинги

Награды 
 В 2007 году шоу получило две премии ТЭФИ в номинациях «Звукорежиссёр» (Андрей Пастернак) и «Оператор телевизионной программы» (Алексей Сеченов).
 В 2008 году шоу получило премию ТЭФИ в номинации «Музыкальная программа» и 5 премий «Первого канала» в номинациях «Лучшая развлекательная программа», «Лучшие ведущие развлекательной программы» (Алла Пугачёва, Максим Галкин), «Лучший режиссёр» (Андрей Болтенко), «Лучший оператор» (Алексей Сеченов) и «Лучший звукорежиссёр» (Андрей Пастернак).

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Телепередачи Первого канала
Телепередачи ГК «Красный квадрат»
Телепередачи, запущенные в 2006 году
Телепередачи, закрытые в 2023 году
Телевизионные музыкальные конкурсы
Интернациональные телепроекты
Телепередачи России